Джон Эдвард Уолш мл. (родился 26 декабря 1945 года) — американский телеведущий, детектив, правозащитник, адвокат, писатель и создатель телепередачи «America’s Most Wanted». Уолш известен своей активной работой по борьбе с преступностью, после того, как в 1981 году его сын Адам был убит.

Биография 
Уолш родился в Оберне, штат Нью-Йорк. Он учился в университете Буффало. Позднее, в 1971 году, он женился на Реве Дрю. Молодожёны обосновались в Южной Флориде, где Джон стал участвовать в создании элитных отелей класса люкс.

После гибели Адама, у супругов Уолш родилось еще трое детей: Меган (1982 г. р.), Каллахан (1987 г. р.) и Хайден (1994 г. р.). Меган родилась через год после убийства Адама. Меган стала певицей и модельером, у неё есть дочь Ева. Хайден иногда участвует в программах своего отца.

За свою работу, Джон Уолш неоднократно удостаивался различных наград. Тем не менее, он иногда подвергается критике за создание моральной паники и сексизм. В частности, критике подвергся его совет, не нанимать мужчин на работу нянь за детьми.

Примечания

Ссылки 

 Fleury, Mary Clare. «Crime Fighter: John Walsh of America’s Most Wanted», Washingtonian, April 1, 2008.
 America’s Most Wanted  Profile of John Walsh
 John Walsh urges passage of Katie’s Law

Телеведущие США
Адвокаты США